Ahrensfelde (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Berlin-Ahrensfelde, een wijk in Berlijn, onderdeel van stadsdeel Marzahn
 station Ahrensfelde, een spoorweg- en S-Bahnstation in de gelijknamige Berlijnse wijk